О́тто Голд () — фигурист из Чехословакии, серебряный призёр чемпионата Европы 1930 года в мужском одиночном катании.

Биография 
После эмиграции из Чехословакии в 1938 году в Канаду, более 40 лет проработал тренером в Ванкувере, Торонто, Коннектикуте и Лейк-Плэсиде. Голд открыл первую в Канаде школу фигурного катания в Китченер, провинция Онтарио. Многие его ученики стали чемпионами Канады, чемпионами мира и Олимпийских игр.

Спортивные достижения

Мужчины

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Чехословакии